Essex-Klasse steht für:

 Essex-Klasse (1760), Klasse von zwei 64-Kanonen-Linienschiffen der britischen Marine
 Essex-Klasse (1942), Klasse von 24 Flugzeugträgern der amerikanischen Marine